Spectra – handlowa nazwa polietylenu
 Spectra – planeta z serialu Wojna planet
 Spectra – model Kii